Łubnice ist der Name von Dörfern in Polen:
 Łubnice (Powiat Staszowski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Staszowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Łubnice (Powiat Staszowski)
 Łubnice (Powiat Wieruszowski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wieruszowski der Woiwodschaft Łódź
 Łubnice-Krusze, ein Dorf im Powiat Zambrowski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Kołaki Kościelne

Siehe auch:
  Lubnice, eine Gemeinde in Tschechien